Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Houston () :
le comté de Houston, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Houston, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Houston, situé dans l'État du Minnesota ;
le comté de Houston, situé dans l'État du Tennessee ;
le comté de Houston, situé dans l'État du Texas.